Бре́а-де-Араго́н (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аранда. Занимает площадь 13,56 км². Население — 1854 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы